Crystal est le nom anglais qui correspond au français cristal. Crystalline est l'adjectif anglais qui correspond au français  ou cristalline.

Sciences et techniques

Informatique 
 Crystal est un langage orienté objet, officiellement sorti en 2014.
 Crystal clear est une méthode de gestion de projet considérée comme faisant partie des méthodes agiles, inventée par Alistair Cockburn.
 Crystal Space est un kit de développement logiciel dédié aux applications de graphisme en trois dimensions.

Pharmacie 
 Crystal est un nom informel donné à la méthamphétamine, une drogue synthétique.

Culture et société

Cinéma 
 Crystal est un singe capucin femelle, actrice du cinéma américain.
  est un film américain de fantasy de Jim Henson et Frank Oz, sorti en 1982.

Entreprises et produits 
 Crystal est une filiale du groupe de construction et de concessions français Eiffage.
 Crystal Dynamics est un studio américain de développement de jeux vidéo, fondé en 1992 et établi dans la région de la baie de San Francisco.
 Le Crystal Pepsi est une version incolore du Pepsi, une boisson gazeuse.

Monuments 
  est le nom de plusieurs monuments, à Londres (Royaume-Uni) et à Montréal (Canada).

Musique 
 Crystal est un groupe de pop hongrois.
 Crystal Castles est un groupe canadien de musique électronique, qui a aussi donné son nom à ses deux premiers albums.
 Crystal Planet est un album de Joe Satriani, sorti en 1998.
  est une chanson de Björk.
 The Crystal Method est un duo de musique électronique composé de Ken Jordan et de Scott Kirkland. Son style de musique se compose de breakbeat et de big beat, teinté de sonorités funk, hip-hop et rock.
 The Crystals est un groupe vocal féminin américain, archétype du girl group des années 1960.

Anthroponyme

Prénom 
Crystal est un prénom féminin fêté le 10 mars. Il est notamment porté par :
 Crystal, un personnage de fiction de Marvel Comics ;
Crystal Allen (1972-), une actrice américaine ;
Crystal Bernard (1961-), une actrice américaine ;
Crystal Kay (1986-), une chanteuse japonaise ;
Crystal Klein (1981-), une actrice autrichienne ;
Crystal Lowe (1981-), une actrice canadienne ;
Crystal Plamondon, une chanteuse canadienne ;
Crystal Reed (1986-), une actrice américaine ;
Crystal Waters (1964-), une chanteuse.

Patronyme 

Billy Crystal (1948-), un acteur, réalisateur, scénariste, humoriste et producteur de cinéma américain.

Toponyme 

 Crystal, une ville fantôme située dans le Colorado (États-Unis) ;
 Crystal, une ville située dans le Dakota du Nord (États-Unis) ;
 Crystal, une ville située dans le Maine (États-Unis) ;
 Crystal, une ville située dans le Minnesota (États-Unis) ;
 Crystal, une ville située dans le Nevada (États-Unis) ;
 , nom de plusieurs lieux au Canada et aux États-Unis ;
 Crystal Mountain, une station de sports d'hiver américaine située dans l'État de Washington près de Seattle ;
 Crystal Palace, une zone du sud de Londres (Royaume-Uni).
 Crystal Cave District, un district historique du comté d'Edmonson, dans le Kentucky, aux États-Unis.

Patronyme anglais
Prénom féminin
Prénom américain